Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) può riferirsi a:

 la Direction générale de la Sûreté nationale de France (1934-1969);
 la Direction générale de la Sûreté nationale du Maroc (1956-);
 la Direction générale de la Sûreté nationale d'Algérie (1962-).